Minas Viejas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Minas Viejas, San Luis Potosí, ort, El Naranjo, 
 Minas Viejas, Guerrero, ort, Taxco de Alarcón, 
 Minas Viejas, Hidalgo, ort, Jacala de Ledezma, 

Robotskapade Mexikoförgreningar